Kakou ist der Familienname folgender Personen:

 Elie Kakou (Alain Kakou; 1960–1999), französischer Schauspieler, Sänger, Komiker und Parodist
 Jonathan Kakou (* 1989), neukaledonischer Fußballspieler